Jörgen Pettersson och liknande namn kan syfta på:

 Jörgen Pettersson (fotbollsspelare) (född 1975), svensk fotbollsspelare
 Jörgen Pettersson (ishockeyspelare) (född 1956), svensk ishockeyspelare
 Jörgen Pettersson (saxofonist) (född 1964), svensk saxofonist
 Jörgen Pettersson (politiker), åländsk politiker och lagtingsledamot för partiet Åländsk Center

 Se även
 Jörgen Petersson, fotbollstränare